Роджер Мортимер () — имя нескольких представителей английского знатного рода Мортимеров:

 Роджер де Мортемер (Мортимер) (ум. до 1086), сеньор де Мортемер-сюр-Ольм в Нормандии, родоначальник рода Мортимеров
 Мортимер, Роджер, барон Вигмор (ум. 24 июня 1214) — лорд Вигмора
 Мортимер, Роджер, 1-й барон Вигмор (ок. 1231 — до 5 октября 1282) — 1-й барон Вигмор
 Мортимер, Роджер, 1-й граф Марч (25 апреля 1287 — 29 ноября 1330) — 3-й барон Вигмор, лорд Мортимер с 1304 года, 1-й граф Марч, фактический правитель Англии в 1327—1330 годах
 Мортимер, Роджер, 2-й граф Марч (11 ноября 1328 — 26 февраля 1360) — 4-й барон Мортимер из Вигмора с 1348, 2-й граф Марч с 1354, 3-й барон Женевиль с 1356, один из рыцарей-основателей Ордена Подвязки, английский военачальник во время Столетней войны
 Мортимер, Роджер, 4-й граф Марч (11 апреля 1374 — 20 июля 1398) — 4-й граф Марч и 7-й граф Ольстер, 6-й барон Мортимер из Вигмора и 5-й барон Женевиль с 1381, наследник английского престола с 1385, наместник Ирландии с 1392
 Мортимер, Роджер, 1-й барон Мортимер из Чирка (ок. 1260—1326) — лорд Чирк, родоначальник Мортимеров из Чирка
 Мортимер, Роджер (рыцарь) (1305/06 — 1327/28) — рыцарь.